Plusieurs villes de France et du Canada possèdent une rue des Tourneurs, en référence aux « tourneurs », artisans spécialisés dans le tournage sur bois :

Rue des Tourneurs à Colmar
 Rue des Tourneurs à Figeac
 Rue des Tourneurs à Moissac
 Rue des Tourneurs à Pratz
 Rue des Tourneurs à Saint-Benoît
 Rue des Tourneurs à Saintes
 Rue des Tourneurs à Sarre-Union
 Rue des Tourneurs à Seurre
 Rue des Tourneurs à Toulouse

Rue des Tourneurs à Saint-Anaclet-de-Lessard

Tourneurs